Maïdan est un mot d'origine persane désignant une place publique, un champ de courses ou autre lieu de rassemblement. Il est passé dans plusieurs langues dont le turc, l'arabe et l'ukrainien et entre dans de nombreux toponymes.

Euromaïdan
Maïdan (film)
Maidan-E-Jung
Ober Maïdan
Maïdan (Kolkata)
Maydan Shahr
Place de l'Indépendance (Kiev)